Численность населения автономного округа по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население — 91,8 % (). По этому показателю регион занимал в 2015 году 6-е место в России и 1-е место в Уральском федеральном округе.

Среднемесячный доход на душу населения в марте 2009 года составил , а средняя заработная плата по округу —

Численность населения

Демография 

Югра традиционно занимает одно из первых мест по уровню рождаемости среди регионов с преимущественно русским населением. Так, по итогам 2010 года, в округе родилось 25 083 человек (коэффициент рождаемости 16,2 при среднем по России 12,6), что превысило показатели 2009 года, когда родилось 23 840 человек (коэффициент рождаемости 15,6 при среднем по России 12,4). Также в округе наблюдается один из самых низких уровней смертности в стране. В 2010 году в регионе умерло 10 482 человека (коэффициент смертности 6,8 при среднем по России 14,3), что несколько превысило показатели 2009 года, когда в округе умерло 10 107 человек (коэффициент смертности 6,6 при среднем по России 14,2).

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Национальный состав по районам и городским округам 
Национальный состав по районам и городским округам (2010 год). Указаны данные по народам, чья доля в населении превышает 2 %.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра